Bejinariu:
 Eugen Bejinariu (* 1959, Suceava), un politician român
 Petru Bejinariu, un deputat român (ales în județul Suceava)

Nume de familie românești